Аделаїда Авагян (1924—2000) — вірменська лікарка.
 Арам Авагян (1991) — вірменський професійний боксер, призер чемпіонатів Європи серед аматорів.
 Олександр Авагян (1944—1988) — український археолог, спелеолог, музикант і поет.
 Роза Авагян (1926) — вірменська радянська агрономка та овочівниця.
вірменські прізвища